Lucius Aelius Lamia, praetor az i. e. 1. században
 Lucius Aelius Lamia, consul i. sz. 3-ban